Ez a lap a P. King Duckling epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. Évad (2016-2017)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái